Татьяна Геннадьевна Краснова (27 июня 1995, Мозырь, Гомельская область) — белорусская футболистка, нападающая. Игрок сборной Белоруссии.

Биография 
Начала играть на взрослом уровне в высшей лиге Белоруссии в неполные 16 лет в составе клуба «Гомель». За 4 сезона в составе клуба сыграла ровно 100 матчей, забила 44 гола, в том числе трижды достигала отметки в 10 голов за сезон. Была одной из лидеров клуба и рекордсменкой на тот момент по числу голов за сезон (15 в сезоне 2012 года).

В 2015 году перешла в клуб «Бобруйчанка», где провела 5 сезонов, забив за это время 75 голов. Всего в чемпионатах Белоруссии забила более 100 голов, неоднократно делала «хет-трики», в том числе дважды забивала по 6 голов. Лучший личный результат — 20 голов в сезоне 2018 года (шестое место в споре бомбардиров сезона).

В 2020 году перешла в российский клуб «Рязань-ВДВ». В 2022 - в «Ростов».

Выступала за юниорскую и молодёжную сборные Белоруссии. В 2019 году сыграла первые официальные матчи за национальную сборную в отборочном турнире чемпионата мира.

Также играла в соревнованиях по пляжному футболу. Становилась чемпионкой Белоруссии в составе «Бобруйчанки» и лучшим бомбардиром чемпионата 2019 года (6 голов в 3 матчах). В 2014 году стала бронзовым призёром первого чемпионата страны в составе «Мозыря», забила 6 голов в матче за третье место и признана лучшим игроком турнира. Выступала за сборную страны.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте БФФ
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ФК «Ростов»

Футболистки Белоруссии
Игроки женской сборной Белоруссии по футболу
Игроки ЖФК «Бобруйчанка»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»